

События 
 Создание союза против Ассирии. В него вошли царь Дамаска Бар-Хадад II (Адад-Идри), царь Израиля Ахав, царь Киликии, царь Хамата Ирхулени, царь Арвада Матинбаал, царь Сиены Адонибал, арабский вождь Гиндибу.
 Поход Салманасара III в Сирию. Битва при Каркаре.
 853 (17-й год Иосафата) — Убит в бою царь Израиля Ахав; на престол взошёл его сын Охозия.

См. также

Примечания